Санта-Крус ла Реал () — католический монастырь в Сеговии.

История 

Монастырь был основан в 1218 году. Долгое время принадлежал ордену доминиканцев. В XVI веке было выстроено нынешнее здание. В 1836 году строения были реквизированы.

Сейчас в зданиях бывшего монастыря располагается Университет.

Ссылки 

 Convento de Santa Cruz la Real
 Монастыри Сеговии

Примечания 

Католические монастыри Испании
Доминиканские монастыри
Культовые сооружения Сеговии
Появились в 1218 году
Монастыри, основанные в XIII веке